Аманда Кетцер була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Вірхінія Руано Паскуаль виграла титул, перемігши у фіналі Сільвію Фаріну з рахунком 6–4, 4–6, 6–3.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Сандрін Тестю (чвертьфінал)
  Домінік Ван Рост (1-ше коло)
  Сільвія Фаріна (фінал)
  Анн-Гель Сідо (1-ше коло)
  Сара Пітковскі (півфінал)
  Лі Фан (півфінал)
  Вірхінія Руано Паскуаль (переможниця)
  Марія Санчес Лоренсо (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1998 Budapest Lotto Open Draw 

1998
Тур WTA 1998